Кадка — інша назва кадоба (зокрема, для вичинювання шкір).
 Кадка — застаріле слово, яким називали великий чан у ґуральні.
 Кадка — футляр над жорном у водяному млині.

Топонім 
 Кадка — річка в Україні, ліва притока Батогу.

Див. також 
 Кадь (значення)